Xn peut faire référence à :
 Nocif, selon les symboles de dangerosité des produits chimiques,
 xn-- est le préfixe de l'encodage Punycode qui permet l'utilisation des caractères spéciaux dans les noms de domaines, en les convertissant en chaine ASCII.